Коруши (Коруше; порт. Coruche) — 

 Коруши — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Сантарен. 
 Коруши — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Коруши — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.